Флаг Народной Республики Албания — государственный флаг Народной Республики Албании (с 1976 года — Народная Социалистическая Республика Албания) — представляет собой красное полотнище с чёрным двуглавым орлом в середине, над которым находится пятиконечная красная звезда, обшитая по краям золотой каймой. Отношение ширины к длине флага составляет один к одному и четырём десятым.

См. также 
 Флаг Албании

Албания
Флаг
Флаги с изображением орла
Флаги с изображением пятиконечных звёзд